Csehország
 Kadov, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Kadov,  település a Dél-morvaországi kerület Znojmói járásában
 Kadov, település a Vysočina kerület Žďár nad Sázavou-i járásában